Александър Василевски може да се отнася за:

 Александър Василевски (1895 – 1977), руски маршал
 Александър Василевски (1951), македонски дипломат, бивш посланик в България
 Александър Василевски (1912-1944), югославски партизанин и деец на НОВМ